Bathory peut désigner : 
 Famille Báthory ayant régné sur la Pologne et la Transylvanie. Les membres les plus célèbres de cette famille sont le roi de Pologne Étienne Báthory et la sanglante comtesse Élisabeth Báthory ;
 Bathory, groupe suédois de viking metal ;
 Bathory, premier album du groupe du même nom.
 Bathory, film du réalisateur Juraj Jakubisko mettant en scène la sanglante comtesse Erzsébet Báthory ;
  d'Andrei Konstantinov ;
 Elizabeth Bathoryn, bande dessinée de Pascal Croci et Françoise-Sylvie Pauly ;
 Elizabeth Bathoryn, bande dessinée d'Amaury Quétel et Lawrence Rasson, parue chez JPL ;
 Fondation Stefan Batory, créée par le philanthrope George Soros et nommée d'après Étienne Báthory.

Références 

Homonymie